Niemcy:
 Salzhaff - zatoka
 Am Salzhaff – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Zobacz też:
 Neubukow-Salzhaff